Светско првенство у хокеју на леду 2004. је било 68. по реду такмичење за титулу светског првака у организацији ИИХФ. Одржано је од 24. априла до 9. маја 2004. у чешким градовима Праг и Острава.

Титулу је одбранила репрезентација Канаде која је у финалној утакмици савладала Шведску резултатом 5:3. Била је то 23. титула за канадски национални тим. Бронзану медаљу освојила је репрезентација САД која је у утакмици за треће место савладала селекцију Словачке са 1:0. Из елитне дивизије испале су селекције Француске и Јапана.

За најбољег играча турнира проглашено је лево крило Канаде Дени Хитли. На турниру је одиграно укупно 56 утакмица на којима је постигнуто 279 погодака (или 4,98 по утакмици) док је све утакмице гледало укупно 552.097 гледалаца.

Азијске квалификације 
У утакмици између селекција Јапана и Јужне Кореје која је одиграна 6. септембра 2003. у Токију одабран је последњи 16. тим учесник првенства.

Градови домаћини

Групна фаза 
Укупно 16 репрезентација је распоређено у 4 групе са по 4 тима у којима игра свако са сваким (по три утакмице). По три првопласиране екипе из сваке групе такмичење настављају у другој фази. Победа се вреднује са 2 бода, нерешен резултат са 1 бодом, док пораз не доноси бодове. Репрезентације из група А и Д су наступале у Прагу, а екипе из група Б и Ц у Острави. Последње пласиране екипе ће се борити за опстанак у дивизији.

Сатница утакмица је по локалном времену (CET)

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Други круг 
По три првопласиране екипе из група А и Д су формирале групи Е, а екипе из група Б и Ц су формирале групу Ф. Екипе преносе резултате из међусобних утакмица прве фазе и играју још три утакмице са екипа из групе са којом су се укрстили. По четири најбоље пласирана тима су се пласирала у четврфинале и борбе за медаље, док су две последње пласиране екипе завршиле такмичење.

Група Е 
Све утакмице су игране у Прагу.

Група Ф 
Све утакмице су игране у Острави.

Борба за останак у елитној дивизији 
Последње пласиране репрезентације из све четири групе прве фазе такмичења боре се за опстанак у елитној дивизији и пласман на наредно светско првенство у Летонији. Игра се системом свако са сваким, а две најслабије екипе су испале у Дивизију 1 у сезони 2006.

Све утакмице су игране у Прагу, осим другог меча између Украјине и Јапана који је игран у Острави.

Група Г

Елиминациона рунда

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Коначни пласман и статистика

Коначан пласман

Најбољи стрелци 
Извор:

Најбољи голмани турнира 
Пет најбољих голмана светског првенства који су одиграли минимум 40% свих утакмица у целости.
Извор:

Види још 
 Светско првенство у хокеју на леду
 Хокеј на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2004 — Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду 2004 — Дивизија II

Референце

Спољашње везе 

 Сајт светске хокејашке федерације
 Архива резултата са СП 2004. на сајту ИИХФ

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Чешкој Републици
Хокеј на леду у 2004.